Рейс 956 может означать:
 Рейс 956 Iran Air Tours
 Рейс 956 West Coast Airlines